El término La misión puede referirse a:

La misión, una película de 1986.
La misión (banda sonora), banda sonora de la película anterior.
La misión del embajador, una novela fantástica.
La misión, una serie de televisión argentina.

Toponimia 
La Misión (Hidalgo), una localidad en el estado de Hidalgo, en México.
La Misión (Baja California), una localidad en el estado de Baja California, en México.
La Misión (Cabimas), un sector de la ciudad de Cabimas, en Venezuela.
La Misión (Salta), una localidad en el estado de Salta, en Argentina.